è una città giapponese della prefettura di Fukushima.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni